Steve Jordan (gitarist) (1919-1993) Amerikaans jazzgitarist
 Steve Jordan (drummer) (1957) Amerikaans drummer, percussionist, producer